Kemi – città della Finlandia
 Distretto di Kemi-Tornio – distretto della Finlandia 
 1508 Kemi – asteroide
 Lingua sami di Kemi – lingua sami parlata in Finlandia

Pagine correlate 

Kem'
Kem